Solórzano steht für:

 Solórzano (Kantabrien), Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien, Spanien

Solórzano ist der Familienname folgender Personen:

 Apolinar Solórzano (1934–2015), venezolanischer Sprinter
 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (* 1934), mexikanischer Politiker
 Ignacio Solórzano (* 1995), spanischer Eishockeyspieler

 José Carlos Solórzano Gutiérrez (1860–1936), nicaraguanischer Politiker und Präsident des Landes
 Leopoldo José Brenes Solórzano (* 1949), nicaraguanischer Kardinal, Erzbischof von Managua
 Roberto Solórzano (1945–2022), costa-ricanischer Judoka
 Timoteo Solórzano Rojas (* 1969), peruanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tarma